Das Juniorinneneinzel der US Open 1983 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Beth Herr.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1983